Příjmení Lewis [lúis] nosí více významných osobností:

 Alun Lewis, více osob
 Arthur Lewis (1915–1991), ekonom ze Svaté Lucie, nobelista
 Bernard Lewis (1916–2018), britsko-americký historik, orientalista a politický komentátor
 Carl Lewis (* 1961), americký atlet, bratr Carol
 Carol Lewisová (* 1963), americká atletka, sestra Carlova
 Clarence Irving Lewis (1883–1964), americký filozof
 Clive Staples Lewis (1898–1963), anglický křesťanský spisovatel a učenec
 Damian Lewis (* 1971), anglický herec
 Daniel Day-Lewis (* 1957), britský herec
 David Lewis (1616–1679), anglický katolický jezuitský kněz
 David Kellogg Lewis (1941–2001), americký filozof
 Davina Lewis (* 1977), dcera Richarda, vévody z Gloucesteru
 Denise Lewisová (* 1972), britská atletka
 Donna Lewisová (* 1973), britská zpěvačka
 Edmonia Lewisová (1844–1907), americká sochařka
 Edward B. Lewis (1918–2004), americký genetik
 Francis Lewis (1713–1802), anglický obchodník a americký politik
 Frank Lewis (zápasník) (1912–1998), americký zápasník
 Furry Lewis (1893–1981), americký bluesový zpěvák
 George Lewis, více osob
 Gilbert Newton Lewis (1875–1946), americký chemik, původce pojmů Lewisova kyselina a Lewisova zásada.
 Graceanna Lewis (1821-1912) – americká ornitoložka, ilustrátorka a aktivistka
 Gwyneth Lewisová (* 1959), velšská básnířka
 Huey Lewis (* 1950), americký hudebník
 Charlotte Lewisová (* 1967), anglická herečka
 Chris Lewis (* 1957), novozélandský tenista
 Isaac Newton Lewis (1858–1931), americký voják a vynálezce kulometu Lewis
 Jerry Lee Lewis (1935–2022), americký zpěvák, skladatel a pianista
 Jerry Lewis (Joseph Levitch; 1926–2017), americký komik
 John Lewis, více osob
 Juliette Lewis (* 1973), americká herečka
 Leona Lewis (* 1985), britská zpěvačka a textařka
 Linda Gail Lewis (* 1947), americká zpěvačka a pianistka
 Mark Lewis-Francis (* 1982), britský atlet, sprinter
 Matthew Lewis (* 1989), anglický herec
 Matthew Gregory Lewis (1775–1818), anglický spisovatel a dramatik
 Meriwether Lewis (1774–1809), americký voják, velitel první americké expedice, která prošla vnitrozemím až k Pacifiku
 Michael Lewis (* 1960), americký non-fiction spisovatel a finanční novinář
 Oscar Lewis (1914–1970), americký antropolog, který zkoumal život ve slumech
 Ramsey Lewis (1935–2022), americký jazzový klavírista
 Randy Lewis (zápasník) (* 1959), americký zápasník
 Richard Lewis (* 1947), americký herec a komik
 Ryan Lewis (* 1988), americký hudební producent, hudebník, režisér, fotograf a grafik
 Saunders Lewis (1893–1985), velšský básník, dramatik, historik, literární kritik a politik
 Shari Lewisová (1933–1998), americká loutkářka
 Sinclair Lewis (1885–1951), americký spisovatel, nositel Nobelovy ceny
 Steve Lewis (* 1969), americký atlet, sprinter
 Tamsyn Lewisová (* 1978), australská atletka
 Teresa Lewis (1969–2010), americká vražedkyně
 Trevor Lewis (* 1987), americký lední hokejista
 William Lewis (1787–1870), britský šachista
 Wyndham Lewis (1882–1957), anglický malíř

Externí odkazy